Суводь — значения:

 Суводь (гидрология) — вращательное движение воды в реке за выступом берега.
 Суводь — река в Кировской области России.
 Суводь — село, Советский район, Кировская область